Аниткино — деревня в Островском районе Псковской области. Входит в состав Островской волости.

Расположена в 13 км к северу от города Остров, у автодороги  и соответствующего участка железной дороги Псков — Остров. Напротив, к востоку, находится деревня Астратово, западнее — Глотово.

История 
До 2005 года деревня входила в состав ныне упразднённой Дуловской волости, затем, до апреля 2015 года входила в состав ныне упразднённой Волковской волости района.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)